Klimowicz:
 Andrzej Klimowicz
 Arkadiusz Wojciech Klimowicz – polski samorządowiec, działacz społeczny i polityk
 Bronisław Klimowicz
 Cyryl Klimowicz
 Diego Klimowicz
 Dzmitryj Klimowicz (ur. 1972) – białoruski piłkarz
 Dzmitryj Klimowicz (ur. 1984) – białoruski piłkarz
 Eliasz Klimowicz
 Javier Klimowicz
 Jolanta Klimowicz
 Maria Klimowicz – polska lekarka stomatolog, działaczka Solidarności, animatorka kultury, społeczniczka
 Mieczysław Klimowicz
 Paweł Klimowicz
 Uładzimir Klimowicz
 Wanda Klimowicz – polska pianistka, akompaniatorka, korepetytorka

zobacz też:
 Kaspar Klimowitsch

 Klimowicze – miasto na Białorusi

en:Klimowicz